Anaglyf kan avse:

 Anaglyfbild – används för att ge skapa en stereografisk 3D-effekt